Jamesport – comune statunitense del Missouri
Jamesport – CDP statunitense nello Stato di New York